Popovici se poate referi la:

 Persoane
 Vasile Popovici (om politic) 
 Vasile Popovici (compozitor)